Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il New Basket Brindisi nelle competizioni ufficiali della stagione 2019-2020.

Stagione
La stagione 2019-2020 del New Basket Brindisi sponsorizzata Happy Casa, è la 9ª nel massimo campionato italiano di pallacanestro, la Serie A.

Roster 

|-

Budget complessivo = 2.957K € (Bilancio depositato presso la CCIAA di Brindisi)

Mercato

Sessione estiva

Dopo l'inizio della stagione

Risultati

Serie A

Stagione regolare

Girone d'andata

Girone di ritorno

Supercoppa

Coppa Italia

Champions League

Regular Season

Andata

Ritorno

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

In campionato

In Coppa Italia

In Supercoppa

In Champions League

Note

Voci correlate 
 Serie A 2019-2020
 Basketball Champions League 2019-2020

Collegamenti esterni
 
 

2019-2020
Brindisi